Camoletti ist der Familienname von:

 Alexandre Camoletti (1873–1923), Schweizer Architekt
 Bruno Camoletti (* 1933), Schweizer Architekt
 Jean Camoletti (1891–1972), Schweizer Architekt
 John Camoletti (1848–1894), Schweizer Architekt

 Pierre Camoletti (* 1936), Schweizer Architekt